Karamat kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Karamat, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Karamat, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar